Repel, een plaats in Frankrijk
repel, een werktuig om vlas mee te bewerken